

Населені пункти та їхні частини

 Ґлембочек — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлембочек — село в гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлембочек — село в гміні Старе Курово Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Ґлембочек — село в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ґлембочек — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґлембочек — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґлембочек — частина села Втурек у гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґлембочек — осада в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлембочек — осада в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлембочек — осада в гміні Битниця Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ґлембочек — осада в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ґлембочек — лісова осада в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлембочек — лісова осада в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки